Matassino steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Reggello, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Figline Valdarno, Provinz Florenz, Italien